Jelawat - palavra que refere-se a um peixe de água doce - foi usada para nomear dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:

Tufão Jelawat (2002) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4, que atingiu o leste da China.
Tempestade tropical Jelawat (2006) - tempestade tropical que atingiu o sul da China.

Desambiguação